Lasse Lampi (3 oktober 1951) is een Fins voormalig rallyrijder.

Carrière 
Lasse Lampi debuteerde midden jaren zeventig in de rallysport. Hij profileerde zichzelf achter het stuur van Ford Escorts, onder meer met een aantal top tien resultaten in rally's uit het Wereldkampioenschap rally. Een derde plaats in Zweden 1983 leidde een sterk jaar in voor Lampi, waarin hij met de Audi quattro A2 voor het eerst de titel in het Fins kampioenschap op zijn naam schrijf en daarnaast ook een optreden maakte voor het fabrieksteam van Audi in Ivoorkust. Lampi bleef enkele jaren met Audi's rijden, toen hij vanaf 1987 instapte bij de lokale Mitsubishi-importeur. Actief met de Mitsubishi Galant VR-4 won hij voor de tweede keer de Finse titel in 1991, in een periode dat hij ook nog steeds top tien resultaten afdwong in WK-rally's. Tot aan 1996 nam hij nog actief deel aan rally's.

Lampi bleef ook na zijn carrière actief achter het stuur, nu in de rol als testrijder voor het officiële fabrieksteam van Mitsubishi. Hij was ook een persoonlijk begeleider van Tommi Mäkinen, die vier keer wereldkampioen zou worden bij Mitsubishi. Deze soortgelijke rol vertolkt hij tegenwoordig voor rallyrijder Juho Hänninen.

Complete resultaten in het Wereldkampioenschap rally

Overzicht van deelnames

Noot 
 Het Wereldkampioenschap rally concept van 1973 tot en met 1976, hield in dat er enkel een kampioenschap open stond voor constructeurs.
 In de seizoenen 1977 en 1978 werd de FIA Cup for Drivers georganiseerd. Hierin meegerekend alle WK-evenementen, plus 10 evenementen buiten het WK om.

Externe links 
  Profiel op Rallybase.nl
  Profiel op Juwra.com
  Profiel op eWRC-results.com

Fins rallycoureur